O Shabab Khan Younes  () é um clube de futebol palestino com sede em Rafah. Fundado em 1960, o clube participa da Liga da Faixa de Gaza.

Títulos 
Liga da Faixa de Gaza
 Campeão (2): 2010/11 e 2017/18 

 Copa da Faixa de Gaza
 Campeão (3): 2000, 2015/16 e 2017/18

Ligações externas 
footballdatabase.com 

Clubes de futebol da Palestina
Clubes de futebol fundados em 1960